Ча́лтырь:

 Чалтырь — село в Ростовской области, центр Мясниковского района.

См. также 
 Мокрый Чалтырь — хутор в Мясниковском районе Ростовской области.
 Мокрый Чалтырь — железнодорожная станция в Ростовской области.
 Мокрый Чалтырь — река в Ростовской области.
 Сухой Чалтырь — река в Ростовской области.